Die Liste der Gipfel des Wettersteingebirges zeigt alle benannten Gipfel und Erhebungen des Wettersteingebirges sortiert nach deren Höhe ü.NN

Legende

Gipfel

Siehe auch 
 Liste der höchsten Berge in Deutschland

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Wettersteingebirge
!